Мандраки — греческий топоним. Может означать:

 Мандраки — порт Родоса.
 Мандракио — гавань Керкиры (Корфу).
 Мандраки (Идра) — село на Идре.
 Мандракион (Нисирос) — село на Нисиросе.
  — село в Центральной Македонии.
 Мандракия — село на Милосе.
 Мандракий, Мандракион — монастырь около Карфагена, построенный императором Юстинианом I (О постройках, V, 11), место заключения Виктора Туннунского.

Другое
  — район города Валлетта на Мальте.
 Мандракий — маленькая и защищённая гавань.
 Мандраккио () — название портов в городах: Триест, Неаполь, Муджа, Градо и других в Италии, Пула в Хорватии.

См. также 
 Мандра